Balbi ima više značenja:
 Balbi, Cuneo
 Balbi, Treviso